Alanen kan syfta på:
 Alanen (släkt) – en släkt från Kauhava i Finland

Finland 

 Alanen (sjö i Södra Savolax), 
 Alanen (sjö i Päijänne-Tavastland), 
 Alanen (ö), Lappland, Tunturi-Lappi,